Al-Khwârizmî ou Al-Khwarizmi ou Al-Khuârizmî ou Al-Khuwārizmī est un nom propre en arabe qui peut faire référence à :

Personnalités 
 Al-Khwârizmî ou Muhammad Ibn Mūsā al-Khuwārizmī ou Al-Khwarizmi, latinisé en Algoritmi (vers 780-vers 850), un mathématicien, géographe, astrologue et astronome perse ;
 Muhammad ibn Ahmad al-Khwarizmi, ou Abū ʿAbdallāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Yūsuf al-Kātib al-Khwārizmī ou al-Balkhī (), un encyclopédiste perse.

Astronomie 
Références à l'astronome Al-Khwârizmî :
 Al-Khwarizmi, un cratère d'impact sur la face cachée de la Lune dont le nom a été donné en 1973 ;
 (11156) Al-Khwârizmî ou (11156) Al-Khwarismi, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (13498) Al Khwârizmî ou (13498) Al Chwarizmi, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Récompense 
Référence à l'astronome Al-Khwârizmî :
  (Khwarizmi International Award en anglais), une récompense iranienne annuelle accordée par la  pour la recherche, l'innovation et les inventions dans le domaine de la science et de la technologie.